Termin KASI ima više značenja.
 3-Oksoacil-(acil-nosilac-protein) sintaza, enzim
 1430KASI, radio stanica